Лаги́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Лагидзе, Митрофан Варламович (1869—1960) — промышленник, изобретатель прохладительных напитков «Воды Лагидзе».
 Лагидзе, Реваз Ильич (1921—1981) — советский композитор.